Ida Ladstätter (1965) – sciatrice austriaca
 Konrad Kurt Ladstätter (1968) – sciatore italiano